Gigant (von griechisch γίγας gígas „Riese“) steht für:

 Gigant (Mythologie), eine Figur aus der griechischen Mythologie
 Riese, mythologische Figur, auch im übertragenen Sinne
 Gigant (Brjansk), Siedlung in der Oblast Brjansk, Russland
 Gigant (Rostow), Siedlung in der Oblast Rostow, Russland
 Gigant (Tula), Siedlung in der Oblast Tula, Russland
 Gigant (Wladimir), Siedlung in der Oblast Wladimir, Russland
 deutscher Lastensegler aus dem Zweiten Weltkrieg, siehe Messerschmitt Me 321
 aus dem Lastensegler entwickeltes Transportflugzeug, siehe Messerschmitt Me 323
 Spitzname der Elektrolokomotive der MÁV-Baureihe V63
 Der Gigant, US-amerikanischer Spielfilm von 1981

Giganten steht für:
 Giganten, US-amerikanischer Spielfilm von 1956
 Giganten (Spiel 1981), ein Brettspiel von Herbert Pinthus
 Giganten (Spiel 1999), ein Brettspiel von Wilko Manz

Siehe auch:
 Giant
 Gigante